Pabellón puede hacer referencia a:

Arquitectura
 Pabellón, un tipo estructura arquitectónica,
 Un pabellón deportivo, también llamado estadio cubierto,
Pabellón París, edificio ubicado en la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile,
Pabellones Güell, serie de edificaciones situadas en el barrio de Pedralbes, en Barcelona,
 Un quirófano, o recinto para operaciones quirúrgicas.

Navegación
 Un pabellón nacional, bandera que indica nacionalidad en los buques.
Un pabellón de conveniencia, aquel enarbolado por buques civiles, con relación accidental con el Estado

Geografía
Pabellón de Arteaga, municipio mexicano de Aguascalientes
Pabellón de Hidalgo, población del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes

Cultura
Pabellón del Jubileo, jeroglífico egipcio que representa el Festival del Jubileo del faraón
El Pabellón de las Peonías, obra cumbre de la dramaturgia china.
Pabellón del cáncer, novela del premio Nobel ruso Aleksandr Solzhenitsyn
Virgen del pabellón, obra de Sandro Botticelli.
El pabellón Wisteria, relato corto sobre Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle
Pabellón psiquiátrico, grupo musical español de la década de los 80

Anatomía humana
 El pabellón auricular, parte visible del oído humano.

Gastronomía

 El pabellón criollo, un plato tradicional de la gastronomía venezolana.

Enlaces externos